Чивите има више значења:

 Чивите (Гвачочи), насеље у савезној држави Чивава у Мексику
 Чивите (Гвадалупе и Калво), насеље у савезној држави Чивава у Мексику